Simón Ramírez  puede referirse a:

 Simón Darío Ramírez (1930-1992), poeta venezolano;
 Simón Ramírez (1985-), futbolista argentino;
 Simón Ramírez Fernández (1932-1995), locutor, actor y director de doblaje español;
 Simón Ramírez Cuevas (1998-), futbolista chileno que juega en Unión Española.